Улица Щепкина:
 Улица Щепкина — улица в Калининграде.
 Улица Щепкина — улица в Орле.
 Улица Щепкина — улица в Курске.
 Улица Щепкина — улица в Москве.
 Улица Щепкина — улица в Одессе.
 Улица Щепкина — улица в Туле.
 Улица Щепкина — улица в Луганске.

 а также:
 Переулок Щепкина — улица в Липецке.